Austria:
 Gralla – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Osoby:
 Dina Gralla – niemiecka aktorka

Inne:
 Gralla – instrument muzyczny